Ou Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Oujiang Nankou, flodmynning, Zhejiang, 
 Oujiang Beikou, flodmynning, Zhejiang, 
 Ou Jiang, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar